Trouble Jeu peut désigner :

  (), téléfilm de Tim Hunter diffusé en 1991.
 Trouble Jeu (), film de John Polson sorti en 2005.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre